Moissac ist der Name folgender 
Orte in Frankreich:

Moissac, Stadt im Département Tarn-et-Garonne
Moissac-Bellevue, Gemeinde im Département Var
Moissac-Vallée-Française, Gemeinde im Département Lozère
Moissac, ehemalige Gemeinde im Département Cantal, heute Neussargues-Moissac